Municipio de Guilford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Guilford (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Guilford (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hendricks.
 Municipio de Guilford (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Guilford (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Guilford (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Guilford (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.